Romániai települések
 Kispeleske, Szatmár megyében
 Magaré, Szeben megyében